A 801-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Árpád híd autóbusz-állomás és Esztergom, autóbusz-állomás között közlekedett Óbuda-óváros, Solymárvölgy, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Tinnye, Úny, Máriahalom, Sárisáp, Annavölgy, Ebszőnybánya, Tokod, Tokodaltáró, és Dorog településeket érintve. A vonalat a Volánbusz üzemeltette.

A járat célja az útvonalába eső nyugat Pest megyei és kelet Komárom-Esztergom megyei települések és Budapest között közvetlen összeköttetés biztosítása volt. A járat Budapestről Piliscsabáig a 10-es főúton azonos útvonalon haladt a 800-as busz és kiegészítő járataival, majd Piliscsabánál lekanyarodva mellékutakon közelítette meg a Tinnye-Tokodaltáró szakaszon az útvonalába eső településeket. Úny község újtelepi részéig munkanapokon 3-4 pár járat közlekedett. A járatok közül munkanapokon 2-3 pár Úny után nem a Sárisáp-Tokodaltáró útvonalon jutott el Dorogig, hanem Dág és Csolnok érintésével jutott el oda, így ezek a járatok Sárisáp és Tokodaltáró között nem közlekedtek. Néhány járat több megállót is kihagyott, vagy például nem kanyarodott be Máriahalomba, ill. munkanapokon délelőtt egy járat Budapestről végig a 800-as busz útvonalán halad, stb. A járatok menetideje a napszaktól és az útvonaluktól függött, így a legtöbb járat menetideje (és útvonalának hossza) más és más volt.

2012. július 1-jétől az Árpád hídhoz közlekedett, nem érintette a Margit híd, a Batthyány tér és a Széna tér megállókat.

2020. augusztus 20-ától csak Bajnától Pilisvörösvárig közlekedik 8494-es menetrendi számmal.

Megállóhelyei 

!colspan=2| Sorszám (↓)
! Megállóhely
!colspan=2| Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|colspan=2|0|| Budapest, Árpád híd autóbusz-állomásvégállomás||69||55
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Budapest, Flórián tér (Vörösvári út)||68||54
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Budapest, Bécsi út (Vörösvári út)||67||53
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Budapest, Óbudai temető||66||52
|align=left|
|-
|colspan=2|4|| Budapest, Bóbita utca||65||51
|align=left|
|-
|colspan=2|5|| ||64||50
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|colspan=2|6|| Solymári elágazás (Auchan áruház)||63||49
|align=left|
|-
|colspan=2|7|| Pilisvörösvár, bányatelep||62||48
|align=left|
|-
|colspan=2|8|| Pilisvörösvár, városháza||61||47
|align=left|
|-
|colspan=2|9|| Pilisvörösvár, kultúrház||60||46
|align=left|
|-
|colspan=2|10|| Pilisvörösvár, Terranova Kft.||59||45
|align=left|
|-
|colspan=2|11|| Pilisvörösvár, Kopár Csárda||58||44
|align=left|
|-
|colspan=2|12|| Piliscsaba, Pázmány Péter Egyetem||57||43
|align=left|
|-
|colspan=2|13|| Piliscsaba, Klévíz||56||42
|align=left|
|-
|colspan=2|14|| Piliscsaba, Bécsi út||55||41
|align=left|
|-
|colspan=2|15|| Garancsi tó||54||40
|align=left|
|-
|colspan=2|16|| Berekerdei erdészház, bejárati út||53||39
|align=left|
|-
|colspan=2|17|| Tinnye, szövetkezeti vendéglő||52||38
|align=left|
|-
|colspan=2|18|| Tinnye, posta||51||37
|align=left|
|-
|colspan=2|19|| Úny, Bercsényi utca||50||36
|align=left|
|-
|colspan=2|(20)|| Úny, bolt||(49)||(35)
|align=left|
|-
|colspan=2|(21)|| Úny, újtelep||(48)||(34)
|align=left|
|-
|colspan=2|(22)|| Úny, bolt||(47)||(33)
|align=left|
|-
|colspan=2|23|| Úny, községháza||46||32
|align=left|
|-
|colspan=2|24|| Úny, Máriahalmi elágazás||45||31
|align=left|
|-
|colspan=2|25|| Máriahalom, Petőfi utca||44||30
|align=left|
|-
|colspan=2|(26)|| Epöl, községháza||(43)||(29)
|align=left|
|-
|colspan=2|(27)|| Epöl, faluszéle||(42)||(28)
|align=left|
|-
|colspan=2|(28)|| Bajna, malom||(41)||(27)
|align=left|
|-
|colspan=2|(29)|| Bajna, vásártér||(40)||(26)
|align=left|
|-
|colspan=2|(30)|| Bajna, faluközpontvégállomás||(39)||(25)
|align=left|
|-
|colspan=2|31|| Máriahalom, Petőfi utca||38||24
|align=left|
|-
|colspan=2|32|| Úny, Máriahalmi elágazás||37||23
|align=left|
|-
|colspan=2|33|| Binderpuszta, bejárati út||36||22
|align=left|
|-
|colspan=2|34|| Dági elágazás||35||21
|align=left|
|-
|∫||35|| Sárisáp, újtelep||34||∫
|align=left|
|-
|∫||36|| Sárisáp, Mező utca||33||∫
|align=left|
|-
|∫||37|| Sárisáp, községháza||32||∫
|align=left|
|-
|∫||38|| Sárisáp, posta||31||∫
|align=left|
|-
|∫||39|| Sárisáp, Fő utca||30||∫
|align=left|
|-
|∫||40|| Sárisáp, orvosi rendelő||29||∫
|align=left|
|-
|∫||41|| Annavölgy, óvoda||28||∫
|align=left|
|-
|∫||42|| Ebszőnybánya, Csobántanya||27||∫
|align=left|
|-
|∫||43|| Ebszőnybánya, Vájár utca||26||∫
|align=left|
|-
|∫||44|| Tokod, Ebszőnybányai elágazás||25||∫
|align=left|
|-
|∫||45|| Tokod, pincék||24||∫
|align=left|
|-
|∫||46|| Tokod, malom||23||∫
|align=left|
|-
|∫||47|| Tokod, Hősök tere||22||∫
|align=left|
|-
|∫||48|| Tokod, Hősök tere||21||∫
|align=left|
|-
|∫||49|| Tokod, községháza||20||∫
|align=left|
|-
|∫||50|| Tokod, sportpálya||19||∫
|align=left|
|-
|∫||51|| Tokod, Várberek bejárati út||18||∫
|align=left|
|-
|∫||52|| Tokod, brikettgyár||17||∫
|align=left|
|-
|∫||53|| Tokodi elágazás||16||∫
|align=left|
|-
|∫||54|| Tokodaltáró, községháza||15||∫
|align=left|
|-
|∫||55|| Tokodaltáró, újtelep||14||∫
|align=left|
|-
|∫||56|| Dorog, Égetőmű||13||∫
|align=left|
|-
|∫||57|| Dorog, újtelep||12||∫
|align=left|
|-
|35||∫|| Dág, alsó||∫||20
|align=left|
|-
|36||∫|| Dág, népbolt||∫||19
|align=left|
|-
|37||∫|| Dág, községháza||∫||18
|align=left|
|-
|38||∫|| Dág, Kiscsévpusztai elágazás||∫||17
|align=left|
|-
|39||∫|| Csolnok, alsó||∫||16
|align=left|
|-
|40||∫|| Csolnok, községháza||∫||15
|align=left|
|-
|41||∫|| Csolnok, felső||∫||14
|align=left|
|-
|42||∫|| Dorog, Puskin utca||∫||13
|align=left|
|-
|43||∫|| Dorog, Bécsi út||∫||12
|align=left|
|-
|44||58|| Dorog, városháza||colspan=2|11
|align=left|
|-
|46||60|| Dorog, Gyógyszerárugyár||colspan=2|10
|align=left|
|-
|47||61|| Dorog, Volán telep||colspan=2|9
|align=left|
|-
|48||62|| Esztergom, Kertváros vasútállomás bejárati út||colspan=2|8
|align=left|
|-
|49||63|| Esztergom, Kassai utca||colspan=2|7
|align=left|
|-
|50||64|| Esztergom, Szalézi lakópark||colspan=2|6
|align=left|
|-
|51||65|| Esztergom, Vasúti átjáró||colspan=2|5
|align=left|
|-
|52||66|| Esztergom, repülőtér||colspan=2|4
|align=left|
|-
|53||67|| Esztergom, 6-os kilométerkő||colspan=2|3
|align=left|
|-
|54||68|| Esztergom, Knorr János utca||colspan=2|2
|align=left|
|-
|55||69|| Esztergom, Erzsébet királyné utca||colspan=2|1
|align=left|
|-
|56||70|| Esztergom, autóbusz-állomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
A járat menetrendje a Volánbusz oldalán

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pilisvörösvár megszűnt autóbuszvonalai
Esztergom megszűnt autóbuszvonalai
Dorog megszűnt autóbuszvonalai
Piliscsaba megszűnt autóbuszvonalai